Tetun steht für:

 eine Ethnie in Osttimor, siehe Tetum
 die Sprache dieser Ethnie,  siehe Tetum (Sprache)